António Vieira ou Antônio Vieira peut désigner :

 António Vieira (1608-1697), un prêtre jésuite, écrivain et prédicateur portugais ;
 António Vieira (1912-?), footballeur portugais ;
 Antônio Vieira (1956-), footballeur et entraîneur brésilien.